Василий Аристов:
 Аристов, Василий Кузьмин (начало XIX века) — русский купец, основатель старообрядческого течения аристовцев.
 Аристов, Василий Михайлович (1898—1962) — русский советский актёр и режиссёр, народный артист Украинской ССР (1946).